, es un estudio de animación japonés, fundado en 1979 por antiguos empleados de Tatsunoko Production y Mushi Production. Su sede se encuentra en Mitaka, Tokio. Es famoso por varias series de anime populares en todo el mundo, como Naruto, Bleach, Yū Yū Hakusho, Boruto, Black Clover, Tokyo Ghoul, Great Teacher Onizuka y muchos otros.

Son considerados especialistas en el subgénero de las Mahō shōjo, pero también son conocidos por el anime basado en los mangas publicados por Shūkan Shōnen Jump.

Historia
Después de completar sus estudios, Yūji Nunokawa trabajo para varios estudios, incluyendo Mushi Production y especialmente Tatsunoko. La empresa Gakken ordenó una nueva producción: El maravilloso viaje de Nils Holgersson. Gakken crea un estudio de producción, Studio Pierrot Co., Ltd., que inicialmente fue fundada solo en el fin de hacer el proyecto pedido, pero posteriormente al establecimiento, Gakken había encargado muchos trabajos. Fue en esta ocasión que Nunokawa creó Pierrot Project Co., Ltd. en mayo de 1979, como una organización que realiza negocios de gestión de derechos de autor. Esto se debe a la incapacidad de obtener ganancias suficientes solo por la producción por contrato. Además, la razón por la que se funda como una compañía separada es que en la industria de la animación en ese momento la productora tenía derecho al trabajo y había un sesgo en contra de la comercialización.

La fundación la realizó junto a Hiroko Tokita, Mitsuo Kaminashi y exalumnos de Tatsunoko como Hisayuki Toriumi, Masami Anno, Motosuke Takahashi y Mamoru Oshii.

Urusei Yatsura es el primer éxito del estudio. Esta serie de televisión transmitida de 1981 a 1986 revela a Mamoru Oshii, su director, quien también trabajaría en las dos películas derivadas de la serie. En 1983 el estudio produjo Magical Angel Creamy Mami, su primera serie de Mahō shōjo (chicas mágicas) que sería seguida por otras tres: Persia, the Magic Fairy en 1984, Magical Emi, the Magic Star en 1985 y Pastel Yumi, the Magic Idol en 1986. Pierrot también produjo en 1983 el primer OVA en la historia: Dallos.

La sede de Pierrot (que también incluye el estudio número uno) y la sección de la red se encuentran en el distrito Shimorenjaku de Mitaka (un suburbio de Tokio). El estudio número 2 se encuentra en el distrito vecino de Kamirenjaku. La compañía también tenía un anexo instalado en Fukuoka que trata animación y colores, pero esta fue cerrada en 2012.

En 2002, se fusiona las dos compañías "Studio Pierrot Co., Ltd." y "Pierrot Project Co., Ltd. " y se cambia el nombre de la empresa a Pierrot Co., Ltd.. Desde 2004, se ha utilizado el nombre Studio Pierrot como marca de producción.

En julio de 2012, Yūji Nunokawa deja la presidencia de Studio Pierrot en beneficio del exproductor Michiyuki Honma, mientras permanece como miembro de la junta ejecutiva del estudio.

Producciones 
Esta guía ha sido sacada de la Wikipedia japonesa, aparecen las series divididas por decenios, en primer lugar el nombre original, la transcripción en alfabeto románico, la traducción y finalmente el título de la serie según se emitió en países hispanohablantes.

1980

1990

2000

2010

2020

OVAS

Identificativo 
La compañía tiene un logotipo simple de la cara de un payaso. "Piero" es un significativo japonés para "payaso", adoptado del personaje clásico de Pierrot de la Comédie Italienne. Sobre el origen del nombre de la compañía proviene de la impresión que tuvo Nogawa en la infancia al ver un circo en el Festival Sanno.

Reconocimientos 
Yu Yu Hakusho y Saiyuki, dos de las series de anime de la compañía, ganaron el Animage Anime Grand Prix Award en 1994 y 1995, y 2000.

Referencias

Enlaces externos 
 Web oficial
 

Estudios de animación de Japón